You Are Not Alone o You're Not Alone (en inglés No estás solo/a) puede referirse a:

 «You Are Not Alone» (1995), canción del cantante estadounidense Michael Jackson;
 «You Are Not Alone» (1999), canción del dúo alemán Modern Talking;
 «You Are Not Alone» (2009), canción del cantante británico Joe McElderry;
 «You Are Not Alone» (2014), canción del grupo estadounidense Of Mice & Men;
 «You're Not Alone» (2016), canción del dúo inglés Joe & Jake;
 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007), película de anime basada en Neon Genesis Evangelion.